Colla kan syfta på:
 Colla (djur) − ett släkte fjärilar

Geografi

Italien 

 Colla (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Catanzaro, 
 Colla (ort i Italien, Toscana), Provincia di Massa-Carrara,

Schweiz 

 Colla, Ticino, ort, 

Robotskapade Italienförgreningar